

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Middlebrook – comunità non incorporata del New Jersey
 Accampamento di Middlebrook – area storica di Bridgewater, nel New Jersey
 Middlebrook – census-designated place della Virginia
 Middlebrook – distretto storico della contea di Augusta in Virginia

Persone 
 Diane Middlebrook – scrittrice e poeta statunitense
 R. D. Middlebrook – ingegnere statunitense